McCaskill puede referirse a:

 McCaskill, una ciudad en Estados Unidos;
 Amal McCaskill, jugador estadounidense de baloncesto;
 Claire McCaskill, política estadounidense;
 Kirk McCaskill, jugador de béisbol canadiense.